Het 77e IIHF Wereldkampioenschap ijshockey voor mannenteams in de Top division (A-landen) vond plaats van 3 tot en met 19 mei 2013 in Stockholm (Zweden) en in Helsinki (Finland). In 2012 werd het WK ook in deze 2 landen gespeeld, met het verschil dat de halve finales en de finale toen in Helsinki werden gespeeld, in plaats van in Stockholm, zoals dat in 2013 het geval was.

Zweden won het toernooi door Zwitserland te verslaan met 5–1.

Formule 
De wedstrijden werden gespeeld in 2 groepen: groep H in Helsinki en groep S in Stockholm. Beide groepen bevatten 8 teams. De vier beste teams van elke groep stootten door naar de kwartfinales. De kwartfinales vonden plaats binnen dezelfde groep; daarna werden de halve finales en de finale in Stockholm gespeeld. De laatste van elke groep degradeerde naar de Division I Group A.

Deelnemende landen

Uitslagen

Voorronden

Groep H 
De wedstrijden werden gespeeld in Helsinki.

Groep S 
De wedstrijden werden gespeeld in Stockholm.

Rechtstreekse uitschakeling 
De kwartfinales werden gespeeld binnen de groepen, in Helsinki en Stockholm. De halve finales en de finale werden gespeeld in Stockholm.

Eindrangschikking 

2013
IJshockey in 2013
IJshockey in Finland
IJshockey in Zweden
Sportevenement in Stockholm
Sportevenement in Helsinki
IJshockey
IJshockey